South West Island (englisch für „Südwestinsel“) ist der Name folgender Inseln:
 South West Island (Northern Territory), Australien
 South West Island (Newfoundland and Labrador), Kanada
 South West Island, eine der neuseeländischen Three Kings Islands

Siehe auch:
 Südwest-Inseln (Palau) (Inselregion im Pazifik)